Секст Ноний Квинтилиан (Sextus Nonius Quinctilianus) e име на римските политици:

 Секст Ноний Квинтилиан, консул 8 г., баща на долния
 Секст Ноний Квинтилиан, суфектконсул 38 г.